Louis Ollivier peut faire référence à :

 Louis Ollivier, député sous la IIIème République ;
 Louis Ollivier, ingénieur.

Notes et références 

Homonymie